Прюне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Прюне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Прюне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь